CORE (Construct Online Resources for Education) — технологичный стартап в сфере онлайн-образования — децентрализованная онлайн-платформа конструирования образовательных материалов и проверки знаний с аналитической системой выработки индивидуальных рекомендаций для пользователей. Основана в 2017 году. Платформа позволяет создавать учителям образовательные материалы онлайн, делиться ими с учениками, отслеживать выполнение заданий и анализировать результаты обучения. Конструктор образовательных ресурсов CORE — победитель конкурса Startup City Challenge.

Генеральный директор и идеолог — Антон Юрьевич Сажин, член Общественного совета при Департаменте образования города Москвы.

Компания «CORE» является активным участником цифровой трансформации образовательных организаций России.

История 
Онлайн-платформа CORE вышла из акселерационной программы Рыбаков Фонда в апреле 2018 года. Является проектом Агентства стратегических инициатив (АСИ). Команда CORE поддерживает миссию Фонда — сделать качественное образование доступным, а школу — центром социума.

Особенности платформы 
Среди особенностей платформы CORE:
 Легкое и быстрое создание образовательных материалов без навыков программирования;
 Эргономичный дизайн образовательных материалов и автоматическая адаптация под разные типы устройств;
 Интеграция материалов с другими платформами и сервисами по управлению обучением;
 Увеличение экспортного потенциала страны;
 Формирование образовательной траектории и системы рекомендаций для пользователей на основании Big Edu Data;
 Разработка доступных образовательных материалов для лиц с ограниченными возможностями здоровья;
 Мобильность и адаптивность: воспроизводить учебные материалы можно на любых устройствах, а обучаться — в удобное время;
 Мультимедиа контент и интерактивные задания;
 Личный кабинет и возможность индивидуальной обратной связи;
 Вход по анкете, контроль знаний и сертификация (Pro);
 Высокая скорость создания материалов;
 Возможность делиться материалами в 3 клика (Pro);
 Шаблоны и библиотека наработок;
 Автоматическая обратная связь и индивидуальный подход (Pro);
 Аналитический пакет;
 Онлайн-школа в облаках (Pro).

Партнерское сотрудничество 
На платформе работает маркетплейс Мегафон, в 2019-м году запускали продукты на сотни тысяч человек: «Цифровой прорыв» для платформы «Россия - страна возможностей», вошедший в книгу рекордов Гиннеса как самый большой хакатон в Мире. 

Всероссийский проект «Здоровое питание от А до Я» вместе с Данон и Бондюэль. 

В экосистеме CORE образовательные организации из 40 регионов России.

Примечания 

Образование в России
Интернет-образование
Образовательные платформы